Mount Scott kan syfta på följande:
 Mount Scott, Alberta, ett berg i Kanada
 Mount Scott, Antarktis, ett berg i Antarktis